Oreohelix houghi är en snäckart som beskrevs av W. B. Marshall 1929. Oreohelix houghi ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
houghi